Massilia est le nom en latin de la Marseille antique, fondée au  par les Phocéens. Il dérive du grec Massalia (même sens).

Sciences et techniques 
 En biologie, Massilia est un genre de bactéries, de la famille des Oxalobacteraceae.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, le voyage de l'exil républicain sur le Massilia (1939) est un épisode de l'exil républicain espagnol.

Culture et société

Entreprises et produits 
 La Massilia (ou TrafficVision) est un luminaire du fabricant Philips.

Marine 
 Le Massilia (1914-1945) est un paquebot français, célèbre pour avoir participé à l'exil de républicains espagnols vers l'Amérique du Sud en 1939 et assuré le transport de personnalités politiques françaises vers l'Afrique du Nord en 1940.

Musique 
 Massilia Musica Tour est un événement créé à Marseille par Arts et Musiques lors de la Capitale européenne du sport 2017.
 Massilia Sound System est un groupe de reggae marseillais.
 Massilia est un album de Massilia Sound System, sorti en 2014.

Sports 
 Le Massilia Hockey Club, ou Marseille Hockey Club, est un club de hockey sur glace français, créé en 2012.
 L'Union athlétique Massilia est un club français de basket-ball des années 1950, basé à Marseille.

Anthroponyme

Prénom 
 Massilia est un prénom féminin, quoique très peu courant (26 naissances en France depuis 1940).
 Massilia est aussi un prénom berbère d'Afrique du nord, et c'était un prénom de la Numidie orientale (Aurès, Constantinois, Hodna).

Nom de scène 
 Massilia est une chanteuse de musique berbère, qui chante en chaoui.

Personnage historique 
 Pytheas de Massilia (env. 380-env. 310 ) était un explorateur grec originaire de la Marseille antique.

Notes et références